Алексей Фёдорович Вишкарёв (12 апреля 1931 г. - 20 декабря 1998 г.) — советский и российский учёный-, специалист в области качества сталей. Создатель теории термовременной природы неметаллических включений. Доктор технических наук, профессор кафедры металлургии стали Московского института стали и сплавов. Лауреат Премии Совета министров СССР (1985 г.), заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

Биография 
Алексей Фёдорович Вишкарев родился 12 апреля 1931 г. в семье служащих Московского института стали, его отец, Фёдор Фёдорович Вишкарёв, до войны занимал должность главного бухгалтера МИСа. В 1949 году А.Ф. Вишкарёв поступил, и в 1955 году с отличием окончил физико-химический факультет Московского института стали. В 1955 году был принят аспирантом на кафедру теории металлургических процессов и в 1958 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Влияние вакуумирования на разрушение неметаллических включений в стали".

В том же году был зачислен на должность младшего научного сотрудника кафедры металлургии стали, на которой и проработал более 40 лет, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заведующего кафедрой (1983 г. – 1993 г.). Впоследствии занимал должность профессора той же кафедры.

Скончался 20 декабря 1998 года.

Научная и педагогическая деятельность 
Результаты его научной и педагогической деятельности отражены в ряде учебников и монографий: "Внепечная обработка стали", "Технология металлов", "Включения и газы в сталях", "Окисленность стали и методы ее контроля" и других. Результаты исследований А.Ф. Вишкарёва широко применяются на многих ведущих предприятиях России и других стран СНГ, включая ЗСМК, ММК, НЛМК, ЧерМК, заводы "Красный Октябрь", "Ижсталь" и других объектах.

Отличался широтой научных интересов. Так, совместно с профессорами Ю.В. Кряковским и Л.С. Гороховым, А.Ф. Вишкарёвым сначала в лабораториях кафедры, а затем и на ряде металлургических заводов был выполнен цикл работ по применению редкоземельных металлов при производстве стали. Много занимался исследованиями внепечной обработки стали. Наряду с В.И. Явойским, Л.С. Гороховым и С.А. Близнюковым впервые в стране начал изучение процессов вторичного окисления металла и его роли в формировании качества готовой продукции. А докторская диссертация, защищенная А. Ф. Вишкаревым в 1980 году, была посвящена проблеме повышения качества стали на основе разработанной им теории термовременной природы неметаллических включений.

Основным принципом А.Ф. Вишкарёва в науке было полное отсутствие авторитетов и «общепризнанных теорий», благодаря чему в годы его руководства научная жизнь на кафедре приобрела дополнительные возможности. Наряду с ЦНИИЧМ и ИМЕТ, кафедра металлургии стали МИСиС стала признанным центром теоретической и прикладной науки. За годы его руководства на кафедре получила развитие новая специальность «Автоматизация технологических процессов и производств». Кафедра в это время укрепила свою репутацию ведущего научного и методического центра в области подготовки и переподготовки кадров не только для предприятий страны, но и за рубежом, окрепли научные связи кафедры с зарубежными авторитетами. Был научным руководителем у множества аспирантов, активно работал с зарубежными учащимися МИСиС. Среди его учеников – граждане Египта, Китая, Германии, Индии, Японии, Вьетнама, Болгарии, Венгрии и Нигерии.

В течение многих лет А.Ф. Вишкарев был членом редакций журналов "Известия вузов. Чёрная металлургия", "Сталь", "Известия чёрной металлургии за рубежом", он проводил большую работу в качестве заместителя председателя Ассоциации сталеплавильщиков России.

Патенты 
 Вибровозбудитель // 1209314
 Смесь для дефосфорации стали // 1567645
 Способ выплавки нержавеющей стали // 638621
 Способ выплавки низкоуглеродистых нержавеющих сталей // 730820
 Способ выплавки стали // 535354
 Способ выплавки стали // 537116
 Способ высокотемпературной термомеханической обработки высокохромистых сталей // 1346685
 Способ закупоривания слитков кипящей стали // 1093387
 Способ извлечения вольфрама, скандия, железа и марганца из вольфрамсодержащего сырья // 2020175
 Способ обогащения сталеплавильного шлака // 1260397
 Способ обработки жидкого чугуна в ковше // 1822420
 Способ определения массы твердых оксидов, провзаимодействовавших с расплавом металла // 1583449
 Способ переработки сталеплавильного фосфатшлака // 1442509
 Способ переработки сталеплавильного фосфатшлака // 1574642
 Способ переработки сталеплавильного шлака // 1318566
 Способ переработки сталеплавильного шлака // 1328396
 Способ переработки сталеплавильного шлака // 1330097
 Способ переработки сталеплавильного шлака // 1447903
 Способ переработки сталеплавильных шлаков // 1504277
 Способ переработки сталеплавильных шлаков // 1514812
 Способ переработки фосфорного шлака // 1301802
 Способ переработки шлака // 1268525
 Способ получения борсодержащей стали // 1041581
 Способ получения нержавеющей стали // 511352
 Способ получения низкоуглеродистой стали // 910787
 Способ получения стали // 1046300
 Способ получения стали // 834151
 Способ продувки жидкого металла // 992594
 Способ продувки легированногорасплава // 810834
 Способ рафинирования жидкого металла // 973633
 Способ термической обработки проката // 1772180
 Устройство для внепечной обработки стали // 1401056
 Устройство для защиты струи при разливке стали сифоном // 1463383
 Устройство для измерения парциального давления кислорода в высокотемпературных средах // 1124219
 Устройство для импульсного вдувания порошкообразных материалов в дуговую электропечь // 1541279
 Устройство для определения активности кислорода в металлургических расплавах // 441505
 Устройство для рафинирования и модифицирования стали // 981387
 Устройство для рафинирования металла в струе // 1042877
 Фурма для газоокислородной продувки металла // 617479
 Фурма для глубинной продувки расплава // 712444
 Штамповая сталь // 804709

Признание 
Лауреат премии Совета министров СССР (1985 г.), заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, действительный член Российской инженерной академии.

Источники 
Ученый, учитель и друг / [Отв. сост. Кремянский Д.В.]. - М. : Интермет Инжиниринг, 2001.

Примечания 

Выпускники МИСиСа
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС